Samantha Koehler  é uma  botânica brasileira. É uma especialista na família das orquídeas, gênero ''Maxillaria

Desenvolve atividades acadêmicas no "Departamento de Genética", da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiróz”, Universidade de São Paulo, em Piracicaba, SP

Botânicos do Brasil
Mulheres cientistas do Brasil